Лисяк-Рудницький Іван Павлович (27 жовтня 1919 — †25 квітня 1984) — історик української суспільно-політичної думки, політолог, публіцист.
 Лисяк Павло (1887 — †1948) — діяч українського національного руху, адвокат і публіцист, посол від УНДО до Сейму ІІ Речі Посполитої.
 Лисяк Олег (1912—1998) — український прозаїк, драматург, журналіст.
 Том Лисяк (1953) — канадський хокеїст.

Див. також 
 Черненко Олександра Петрівна (Олександра Лисяк-Рудницька) (2 листопада 1923 р.) — доктор філософії і літературознавства (в Українському Вільному Університеті у Мюнхені). Член міжнародного ПЕН-клубу.

Українські прізвища